Wrony peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wrony, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wrony, village de la voïvodie de Łódź
 Wrony, village de la voïvodie de Lubusz
 Wrony, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Cinéma 
 , un film polonais de Dorota Kędzierzawska

Homonymie de toponyme